Kostov oder Kostow, weibliche Form Kostowa, veraltet auch Kostoff (), ist der Familienname folgender Personen:

 Atanas Kostow (1900–1961), bulgarischer Arzt und Gerechter unter den Völkern
 Bojanka Kostowa (* 1993), aserbaidschanische Gewichtheberin
 Dimitar Kostow (* 1907), bulgarischer Skilangläufer
 Dimo Kostow (* 1947), bulgarischer Ringer
 Dontscho Kostow (1897–1949), bulgarischer Agrarwissenschaftler
 Eliza Kostowa (* 1990), bulgarische Tennisspielerin
 Hari Kostov (* 1959), mazedonischer Politiker
 Ivan Kostov (Geologe) (1913–2004), bulgarischer Geologe
 Iwan Kostow (* 1949), bulgarischer Politiker
 Konstantin Kostov (* 1979), bulgarischer Jazzpianist
 Ljuben Kostow (* 1935), bulgarischer Fußballspieler
 Kristian Kostow (* 2000), bulgarisch-russischer Sänger
 Nikolaj Kostow (* 1963), bulgarischer Fußballtrainer
 Pavle Kostov (* 1987), kroatischer Segler
 Stanislaw Kostow (* 1991), bulgarischer Fußballspieler
 Stefan Kostow (1879–1939), bulgarischer Ethnograph und Genetiker
 Trajtscho Kostow (1897–1949), bulgarischer Politiker
 Walko Kostow (* 1936), bulgarischer Ringer

Kostow bezeichnet:
 Kosztowy, deutscher Name von 1939 bis 1945